Friedrich von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Friedrich August von Nassau-Usingen (1738–1816), Fürst und Herzog von Nassau, siehe Friedrich August (Nassau-Usingen)
 Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg (1768–1816), Fürst von Nassau-Weilburg, siehe Friedrich Wilhelm (Nassau-Weilburg)
 Friedrich Ludwig von Nassau-Ottweiler (1651–1728), Graf von Ottweiler und von Saarbrücken sowie Senior des Gesamthauses Nassau, siehe Friedrich Ludwig (Nassau-Ottweiler)
 Friedrich von Oranien-Nassau (1797–1881), Prinz von Oranien-Nassau und der Niederlande
 (Wilhelm Georg) Friedrich von Oranien-Nassau (1774–1799), Prinz von Oranien-Nassau, siehe Wilhelm Georg Friedrich von Oranien-Nassau